Lex van Delden (acteur) (1947-2010), Nederlands acteur en zanger.
Lex van Delden (componist) (1919–1988, geboren als Alexander Zwaap), Nederlands componist.